Жаргалант () — сомон аймака Архангай, Монголия.

Центр сомона — посёлок Баянцагаан. Он находится в 227 километрах от административного центра аймака — города Цэцэрлэг и в 567 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

География 
В сомоне возвышаются горы Дулаанхан, Ёлын Ёвдон, Овоохойт, Цагаанханд, Баянзурх, Цагаан Асгати и другие. Самая высокая точка — 2489 метров (Дулаанхан), самая низкая — 1258 метров. Протекают реки Чулуут и её притоки. Водятся олени, лоси, волки, лисы, корсаки, зайцы.

Климат резко континентальный. Средняя температура января -20°C, июля +14°C, ежегодная норма осадков 300-340 мм.

Имеются запасы каменного угля, свинца, стройматериалов.

Примечания 

Сомоны аймака Архангай